Лос Колумпиос има више значења:

 Лос Колумпиос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Колумпиос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Колумпиос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Колумпиос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Колумпиос, Рамирењо (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Колумпиос (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику